Marcel Sökler (Nagold, 1991. március 26. –) német labdarúgó, az SV Waldhof Mannheim csatára. Bátyja a szintén labdarúgó Sven Sökler.

Jegyzetek

További információk 
Marcel Sökler adatlapja a transfermarkt.de oldalán 

1991-ben született személyek
Német labdarúgók
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
Az 1. FC Saarbrücken labdarúgói
Az SV Waldhof Mannheim labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek